Il doppio del torneo di tennis Samarkand Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Federico Browne e Rogier Wassen che hanno battuto in finale Vadim Kucenko e Oleg Ogorodov 3-6, 7-63, 7-63.

Teste di serie 

 Jaroslav Levinský /  Jurij Ščukin (quarti di finale)
 Federico Browne /  Rogier Wassen (Campioni)

 Yves Allegro /  Marco Chiudinelli (primo turno)
 Michail Elgin /  Dmitri Vlasov (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Samarkand Challenger 2002